Le recensement des États-Unis de 1810 est un recensement de la population lancé en 1810 le 6 août aux États-Unis qui comptaient alors  habitants dont  esclaves.

Catégories de recensement
Le recensement de 1810 ne reconnait que deux catégories, les Blancs et les Noirs, divisée entre esclaves et personnes libres.

Résultats

Références

Bibliographie 
 

1810
1810 aux États-Unis
Août 1810